Yaniv est un prénom d'origine sémitique porté notamment par :
 Yaniv Green (1980-), basketteur israélien ;
 Yaniv Katan (1981-) footballeur israélien.

 Moshé Yaniv (1938-), biologiste moléculaire français.

Yaniv est aussi un jeu de carte israélien.
 Yaniv (jeu de cartes)

Homonymie de prénom